Алексе́й Алекса́ндрович Козло́в:
 Козлов, Алексей Александрович (1831—1901) — русский философ, публицист.
 Козлов, Алексей Александрович — комбайнёр в Краснодарском крае, Герой Социалистического Труда.
 Козлов, Алексей Александрович (род. 1968) — советский и российский хоккеист.
 Козлов, Алексей Александрович (род. 1974) — российский бизнесмен, осуждённый.
 Козлов, Алексей Александрович (род. 1952) — народный депутат СССР.